Sint-Niklaaskapel (Kortrijk)
Sint-Niklaaskapel (Hoesdorf)

Zie ook 
Sint-Niklaaskerk (doorverwijspagina)
Sint-Nicolaaskathedraal (doorverwijspagina)